

Patronyme 

 Alexandre Bodin (1804-1893), homme politique du département de l'Ain ;
 Billy Bodin (né en 1992), footballeur international gallois ;
 Claude Bodin (né en 1952), homme politique français ;
 Constantin Bodin, tzar de Bulgarie en 1072 ;
 Émile Bodin (1869-1923), écrivain français ;
 Emmanuel Bodin, acteur et metteur en scène français ;
 Félix Bodin (1795-1829), écrivain politique français ;
Geneviève Asse (1923-2021), pseudonyme de Geneviève Bodin, artiste peintre et graveuse française ;
 Ivan Bodin (1923-1991), joueur de football et de bandy suédois ;
 Jean Bodin (1530-1596), jurisconsulte, philosophe et théoricien politique français ;
 Jean-François Bodin (1766-1829), écrivain, historien et homme politique français ;
 Jean-François Bodin (né en 1946), architecte, cofondateur de Ecart International ;
 Jean-Jules Bodin (1805-1867), agronome français et concepteur de machines agricoles
 Jean-Louis Bodin (1943-2019), cycliste français ;
 Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755), compositeur français ;
 Louis Bodin (né en 1957),  ingénieur-prévisionniste-météorologue français ;
 Louis Bodin, politiste, fondateur des Presses de Sciences Po ;
 Louis Marie Charles de Bodin (1813-1891), peintre, historien et archéologue français ;
 Louise Bodin, (1877-1929), journaliste féministe française ;
 Malween Bodin (né en 1987), coureur cycliste français ;
 Martin Bodin (1903-1976), directeur de la photographie suédois ;
 Michel Bodin (né en 1950), professeur français d'histoire ;
 Paul Bodin (1847-1926), architecte et ingénieur français ;
 Paul Bodin (né en 1964), footballeur gallois ;
 Pierre Bodin (né en 1934), joueur de football français ;
 Pierre-Étienne Venaille-Bodin (1753-1828), homme politique français ;
 Pierre Joseph François Bodin (1748-1809),  homme politique, député et médecin français ;
 Serge Bodin (né en 1962), coureur cycliste français ;
 Suzanne Bodin de Boismortier (1722-1799), femme de lettres française ;
 Thierry Bodin (né en 1962), informaticien français ;
 Vincent Jacques Bodin (1758-1832), homme politique français ;
 Yannick Bodin (né en 1942), homme politique français, sénateur de Seine et Marne.

Voir aussi 
 Famille de Bodin, famille subsistante de la noblesse française ;
 Les Bodin's, duo comique français ;

Homophones 
 
 Pierre Bodein